Fagerhultagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagerhultagölen (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,2 ha)
Fagerhultagölen (Nye socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn